Fernando Pereira puede referirse a:

 Fernando Pereira, fotógrafo que murió ahogado en el Rainbow Warrior en una operación de Greenpeace.
 Fernando "Cobo" Pereria, mayor de Santo Tomé y Príncipe, país africano.
 Fernando Pereira de Freitas, jugador de baloncesto brasileño fallecido en 2006.
 Fernando Pereira, jugador de bochas olímpico portugués.
 Fernando Pereira Soler, profesor de contabilidad español, y director general del IESE.
 Fernando Pereira Kosec, político y gremialista uruguayo.